Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier I, se dispute du  au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 1997
Tokyo
Sport au Japon en 1997
Tennis en janvier 1997
Sport en février 1997